Петропавловский сельский совет и Петропавловский сельсовет — название ряда административно-территориальных единиц и муниципальных образований:

Россия 
 Петропавловский сельсовет — в Петропавловском районе Алтайского края
 Петропавловский сельсовет — в Ивановском районе Амурской области.
 Петропавловский сельсовет — в Свободненском районе Амурской области.
 Петропавловский сельсовет — в Аскинском районе Башкортостана.
 Петропавловский сельсовет — бывший (до 1953) сельсовет в Мелеузовском районе Башкирской АССР; объединён с Трясинским сельсоветом в один Денисовский сельсовет.
 Петропавловский сельсовет, с 2004 года село Петропавловское — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Арзгирского района Ставропольского края, упразднён в 2020 году.

Украина 
 Петропавловский сельский совет — в Богодуховском районе Харьковской области.
 Петропавловский сельский совет — в Волчанском районе Харьковской области.
 Петропавловский сельский совет — в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Петропавловское сельское поселение